Euro 5 of Euro-5 kan verwijzen naar:
 Een Europese emissiestandaard voor de uitstoot van schadelijke stoffen door voertuigen
 Euro-5 (boekenreeks), een jeugdboekenreeks van de Nederlandse schrijver Bert Benson (pseudoniem van Ad de Beer)